«Чего хотят женщины» () — фильм режиссёра Нэнси Мейерс.

Сюжет 
Ник Маршалл — ловелас высшей пробы. Его детство прошло в женской гримёрке кордебалета, где танцевала его мать. Юный Ник был талисманом кордебалета, любимцем танцовщиц, он купался в их обожании, но и учился иметь дело с женщинами — в любой ситуации, в любом настроении. Из мальчика вырос обаятельнейший самец человека, способный свести с ума любую.

Ник работает в рекламном агентстве, он ждёт давно заслуженного повышения — шеф практически обещал ему пост креативного директора. Тем временем компания Nike объявляет тендер на продвижение своей новой коллекции спортивной одежды для женщин. Получение огромного контракта от Nike становится приоритетной задачей, и шеф, справедливо полагая, что понять женщин может только женщина, приглашает руководить проектом Nike известного специалиста Дарси Макгуайр. Он намекает, что в случае заключения контракта с Nike должность креативного директора получит Дарси. Самолюбие Ника серьёзно задето, он намерен любым способом подсидеть неожиданную конкурентку и отбить обратно заветную должность.

О железном характере и деловой хватке мисс Макгуайр ходят легенды, но в жизни Дарси — миловидная блондинка средних лет, к тому же одинокая. Менеджер проекта сразу даёт понять своим подчинённым, что собирается поменять стратегию. Целевая аудитория «якорного» клиента агентства теперь женщины. Независимо от пола всем сотрудникам, занятым в проекте, необходимо «почувствовать» себя женщинами: воспользоваться лаком для ногтей, тушью для ресниц, депилятором для ног, натянуть колготки и так далее. Вечером того же дня во время экспериментов с этими вещами Ник Маршалл поскальзывается и падает в ванну, полную воды, туда же падает включённый фен. В итоге Ник получает сильный электрический удар, от которого теряет сознание до утра.

Утром Ник обнаруживает, что может слышать мысли женщин, включая животных женского пола. Сначала он считает, что сошёл с ума, и пытается избавиться от своего дара. Он спешит за советом к психотерапевту, у которой однажды, десять лет назад, был с бывшей женой. Женщина сначала отказывается верить Нику, но после пугающей демонстрации его новых возможностей приходит в восторг и перечисляет, какие блестящие перспективы теперь открылись перед ним. Ведь отныне он — единственный мужчина на Земле, способный ответить на вопрос, над которым бились все философы и мыслители мира, но не нашли ответа: «чего же именно хотят женщины?». Теперь Ник может предугадывать желания женщин, а значит, сделать любую из них счастливой. «Если мужчины с Марса, а женщины с Венеры, то Ник Маршалл — уникальный переводчик».

После посещения психолога Ник обнаруживает, что этой способностью можно пользоваться и в корыстных целях. Он слышит мысли Дарси и, опережая её, озвучивает их от своего имени, она вынуждена просто поддакивать Нику. Шеф быстро приходит к выводу, как он ошибся, наняв Дарси. Но Ник неожиданно отказывается от должности, о которой мечтал. Он понимает, что Дарси — блестящий профессионал, и так поступать непорядочно. Хуже того, Ник, способный читать мысли Дарси, по-настоящему влюбляется в неё! Но и это не всё — Дарси тоже полюбила Ника. И когда он в порыве откровения признаётся ей в том, что может читать и её мысли, и мысли других женщин, она немедленно увольняет Ника, но расстаться с ним уже не может. Любящие сердца соединились...

В ролях

Прокат 
Фильм успешно прошёл в прокате. С бюджетом $70 млн (затраты на маркетинг: $30,7 млн) фильм собрал $374 млн (США: $182,8 млн + остальной мир: $191,3 млн). С этими результатами он занял 4-е место среди лучших фильмов проката 2000 года.

Награды и номинации 
 2001 номинация на премию Золотой глобус
 лучший актёр комедии или музыкального фильма (Мэл Гибсон)
 2001 премия «Золотой экран» (Германия)
 2001 номинация на премию Сатурн
 лучший фильм в жанре Fantasy.

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2000 года
Фильмы о рекламном бизнесе
Фильмы США 2000 года
Фильмы с музыкой Алана Сильвестри
Фильмы Paramount Pictures